A part (The Beach), Alex Garland 1996-ban kiadott regénye
A part (The Beach), a regény 2000-ben megjelent filmváltozata